Натуральне число 1662
 1662 рік до нашої ери
 1662 рік нашої ери